Termin -{DHPR}- ima više značenja.

 6,7-dihidropteridin reduktaza, enzim
 Cav1.1, od na pona zavisni kalcijumski kanal, L tipa, alfa 1S podjedinica